Туброевичи () — населённый пункт (деревня) в общине Чайниче, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Туброевичах проживало 45 человек. Деревня Туброевичи расположена на границе с Черногорией

Население 
Всё население деревни Туброевичи составляют сербы.

Национальный состав населения 
На 1991 год:
 сербы — 45 человек (100,00 %);
 хорваты — 0 человек (0,00 %);
 мусульмане — 0 человек (0,00 %);
 югославы — 0 человек (0,00 %);
 другие и неизвестно — 0 человек (0,00 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской